Het tennistoernooi van Wimbledon in 1979 bij de vrouwen werd voor de 86e keer gehouden. De als eerste geplaatste Tsjecho-Slowaakse Martina Navrátilová won het toernooi voor de tweede keer door in de finale de als tweede geplaatste Amerikaanse Chris Evert met 6-4 en 6-4 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster bereikte.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.1)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1979